Sint-Germanakerk (Calais)
Sint-Germanakerk (Nieuw-Koudekerke)